Бранимир „Бане” Замоло (Београд, 19. март 1949 — Београд, 2. новембар 1983) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-те
|-
| 1972. || Грађани села Луга ТВ серија || Селимир (2 епизоде, 1972)
|-
| 1972. || Сарајевски атентат  ТВ филм || Васо Чубриловић
|-
| 1972. || Прво убиство ТВ кратки филм || /
|-
| 1972. || Милева Ајнштајн ТВ филм || Студент
|-
| 1973. || Наше приредбе  (ТВ серија)||  
|-
| 1973. || Браунингова верзија ТВ филм || /
|-
| 1973. || Филип на коњу ТВ мини серија || Мргуд, курир
|-
| 1973. || Суседи  ТВ филм || Дацин, шегрт
|-
| 1975. || Андра и Љубица ТВ филм || /
|-
| 1976. || Кухиња  ТВ филм || /
|-
| 1979. || Прва српска железница ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-те
|-
| 1980. || Слом ТВ серија || Никола Мишић
|-
| 1981. || Светозар Марковић  ТВ серија || /
|-
| 1982. || Смрт господина Голуже  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1949.
Умрли 1983.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда